Carlos Andrés Pérez (1922–2010) – prezydent Wenezueli 1974–79, 89–93
 Carlos Reinaldo Pérez Enrique (ur. 1971) – węgierski piłkarz ręczny
 Carlos Pérez Rial (ur. 1979) – hiszpański kajakarz